Milo — торговая марка, под которой компания Nestlé с 1934 года выпускает фирменный напиток с солодом
 MILO — американский журнал о видах спорта